Александр Познанский:
 Познанский, Александр Давидович (род. 1929) — советский и российский театральный актёр, мастер художественного слова, народный артист РСФСР.
 Познанский, Александр Николаевич (род. 1950) — американский библиотекарь, историк, литератор, исследователь жизни и творчества П. И. Чайковского.
 Познанский, Александр Семёнович (1903—1974) — советский психиатр.